Tallo puede referirse a:

 Tallo, parte de todas las plantas; Hojas de - En Panamá, las hojas de plátano o banano. 
 Tallo cerebral, una parte del cerebro; 
 Tallo de hierro, película estadounidense creada en 1987; 
 Tallo Gadji, futbolista marfileño nacido en 1992; o
 El nombre común de la planta Rumex acetosa.

Enlaces externos